Bundesstaat steht für:
 einen Staat, der sich aus einer staatsrechtlichen Verbindung einzelner Teilstaaten konstituiert (Föderation), siehe Bundesstaat (föderaler Staat)
 die (Mit-)Gliedstaaten verschiedener föderaler Staaten oder Staatenbünde

nach Land:

 Bundesstaat (Australien)
 Bundesstaaten Brasiliens
 Bundesstaaten des Deutschen Reichs
 Bundesstaat (Indien)
 Bundesstaaten Malaysias
 Bundesstaaten Nigerias
 Bundesstaat Österreich
 Bundesstaaten des Südsudan
 Bundesstaat der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Bundesstaatlichkeit (Kompetenzverteilung)
 Bundesstaatsprinzip (Föderalismus)